Соревнования по боксу в весовой категории до 71 килограмм среди мужчин на летних Олимпийских играх 1996 прошли с 20 июля по 4 августа. Приняли участие 32 спортсмена из разных стран.

Призёры

Соревнования

Источники 
 Результаты — Атланта 1996 — БОКС, 71 кг
 Результаты на сайте Sports-Reference.com — Бокс, до 71 кг  

Бокс на летних Олимпийских играх 1996